La battaglia d'Inghilterra – film del 1943 diretto da Anthony Veiller
La battaglia d'Inghilterra – film del 1969 diretto da Enzo G. Castellari
La battaglia d'Inghilterra (Fighter: The True Story of the Battle of Britain) – saggio di Len Deighton del 1977